Existuje více sakrálních staveb v různých vesnicích, obcích, městysech a městech, pojmenovaných Kaple svaté Alžběty:
 Kaple svaté Alžběty (Harrachov): je novogotická kaple z roku 1901 v Harrachově, místní části Nový Svět, okres Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj.
 Kaple svaté Alžběty (Jilemnice): byla kaple v parku zámku Jilemnice, okres Semily, Liberecký kraj.
 Kaple svaté Alžběty (Uherské Hradiště): je nejstarší dochovanou církevní stavbou ve městě Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj.

 možná hledáte také
 Kaple svaté Alžběty Durynské (Dolní Křečany): je kaple z roku 1936 ve městě Rumburk, místní část Dolní Křečany, okres Děčín, Ústecký kraj.
 Chrám Povýšení svatého Kříže (Tábor): dříve špitálská kaple svaté Alžběty, je malá barokní kaple spojená s bývalým špitálem v jednotný celek, která se nachází nedaleko hlavního Žižkova náměstí v Táboře, Jihočeský kraj.

Rozcestníky - místopisné jméno